Хомченко — славянская фамилия. Известные носители:

 Хомченко, Василий Фёдорович (1919—1992) — белорусский советский писатель, член Союза писателей СССР.
 Хомченко, Виктор Викторович (род. 1994) — украинский футболист.
 Хомченко, Иван Павлович (1870 - ?) — юрист, податный инспектор в Туринске.
 Хомченко, Павел Александрович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Хомченко, Юрий Родионович (род. 1931) — советский военачальник, генерал-лейтенант войск связи.